Weißenhöhe steht für:
 Weißenhöhe (1875–1919, 1939–1942), Weißenhöhe, Kr. Wirsitz (1942–1945), deutscher Ortsname von Białośliwie im Powiat Pilski der Wojewodschaft Großpolen in Polen
 Weißenhöhe (Naturdenkmal), ein Berg in der Nähe von Oberweißenbach (Selb) im Fichtelgebirge